Колонија Прогресо има више значења:

 Колонија Прогресо, Ел Дорадо (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Прогресо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Прогресо, Зона де Бомбео (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Прогресо (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Прогресо (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Прогресо (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Прогресо, Серо Гавилан (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Прогресо (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Прогресо (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Прогресо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Прогресо (Санта Круз Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Прогресо (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Прогресо, Ла Кадена (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику